Il palazzo Caracciolo di Gioiosa è un palazzo monumentale di Napoli ubicato in piazza Riario Sforza.

Il palazzo venne eretto nel XV secolo dai Caracciolo di Gioiosa Ionica ed abitato in epoche successive dai Capece Minutolo; da quanto pervenuto, oggi l'edificio risulta alquanto degradato: l'elemento di maggior valore dell'intera struttura è il maestoso portale catalano simile ai portali del palazzo dell'ospedale della Pace e di palazzo Penne.

Voci correlate
Palazzi di Napoli
Monumenti di Napoli

Caracciolo di Gioiosa Palazzo
Caracciolo di Gioiosa Palazzo